CQ har flere betydninger:

Indenfor kunst og underholdning 
 CQ (film) - film fra 2001
 La CQ - en Cartoon Network sitcom

Udgivelser 
 CQ Amateur Radio - radioamatør tidsskrift fra USA.
 CQ ham radio - radioamatør tidsskrift fra Japan.
 CQ Press - en udgiver i USA
 Congressional Quarterly - en udgiver i USA
 The Classical Quarterly

Indenfor videnskab og teknologi 
 CQ (kald) - indenfor radiokommunikation, et generelt kald, til alle som modtager det.
 Norinco CQ - en variant af AR-15 riflen.
 Cissus quadrangularis - medicinsk plante fra grape familien.
 Conjunctive query - indenfor database teori
 Adobe Experience Manager - tidligere CQ, et web content management system (CMS)

Andre anvendelser 
 Cadit quaestio - latinsk vending.
 Charge of Quarters et militær udtryk.
 Communication Quotient - indenfor business og organisations psykologi.
 Constellation Airlines - (IATA airline designator CQ)
 Ridder af National Order of Quebec